Die Eliteserien 2019 war die 75. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 3. Saison unter dem Namen Eliteserien. Sie begann am 30. März und endete am 1. Dezember 2019. Titelverteidiger war Rosenborg Trondheim.

Modus 
Die 16 Teams der Saison bestanden aus den 14 bestplatzierten Vereinen der Vorsaison sowie den zwei Aufsteigern Viking Stavanger und Mjøndalen IF aus der OBOS-Liga 2018. Sie spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander den Meister sowie die Absteiger aus. Der Meister nahm wie in der Vorsaison an der Qualifikation zur UEFA Champions League, der Zweit- und Drittplatzierte an der Qualifikation zur UEFA Europa League teil. Die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab, der Drittletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften und ihre Spielstätten 

Bei Mjøndalen IF standen wegen Umbau des Stadions nur 3.350 der 4.200 Plätze zur Verfügung.

Abschlusstabelle 

Zum Saisonende 2019:

Zum Saisonende 2018:

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 
Der 14. der Eliteserie 2019 spielte gegen den Sieger der Aufstiegsrunde der zweitklassigen OBOS-Liga in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die Spiele fanden am 7. und 11. Dezember 2019 statt. Start Kristiansand setzte sich aufgrund der Auswärtstorregel durch und stieg in die Eliteserie auf.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website bei fotball.no
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

Einzelnachweise 

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2019